Bjork ist der Name folgender Personen:
 Anders Bjork (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Brant Bjork (* 1973), US-amerikanischer Rockmusiker und -produzent

Siehe auch:
 Björk (Name)